Фраксион ла Паз има више значења:

 Фраксион ла Паз, Кинта Гало (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксион ла Паз, Лос Ранхел (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику